Chris Spencer puede referirse a las siguientes personas:

 Chris Spencer (actor), actor estadounidense;
 Chris Spencer (Fútbol Americano), jugador de fútbol americano;
 Chris Spencer (músico), músico estadounidense;
 Chris Spencer (taekwondo), practicante de taekwondo estadounidense.